Ez az oldal a Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége által minden héten közzé tett Magyar Rádiós Top 40 slágerlistájának első helyezettjeit tartalmazza.

Első helyezettek

2023

2022

2021

2020

2019

2018

A 2018-as összesített lista első helyezettje Freddie-től a Csodák volt.

2017

Jegyzetek

További információk 
 MAHASZ hivatalos honlapja
 MAHASZ slágerlista archívum
Slágerlisták első helyezettjei
Zenei listák